

Homonymie exacte
Train d'enfer (Hell Drivers), film britannique réalisé par Cy Endfield, sorti en 1957 ;
Train d'enfer, film français réalisé par Gilles Grangier, sorti en 1965 ;
Train d'enfer, film français réalisé par Roger Hanin, sorti en 1984 ;
Train d’enfer, roman de Trevor Ferguson sorti en 1995 ;
Train d'enfer (Money Train), film américain réalisé par Joseph Ruben, sorti en 1995.

Homonymie partielle
Il existe, par ailleurs, au moins deux téléfilms intitulés Le Train de l'enfer :
le Train de l'enfer (The Long Island Incident), réalisé par Joseph Sargent, diffusé en 1998 ;
le Train de l'enfer (Final Run), réalisé par Armand Mastroianni, diffusé en 1999.

Ainsi qu'un album intitulé Train d'enfer :
 Train d'enfer, album de la série d'une bande dessinée belge Les Casseurs (1979-1993)

Homonymie de titre